

Film 
Aurora (1998), een Amerikaanse film geregisseerd door Christopher Kulikowski
Aurora (2014), een Chileense film geregisseerd door Rodrigo Sepúlveda

Mythologisch, fictief of (ooit) bestaand persoon
Aurora (godin), de Romeinse godin van de dageraad
Aurora (Marvel), een fictief persoon uit de Marvel Comics
Aurora Cunha, Portugees atleet

Natuur
poollicht, waarvoor het de Latijnse en wetenschappelijke naam is (aurora borealis = noorderlicht, en aurora australis = zuiderlicht)
(94) Aurora, een planetoïde

Techniek
Aurora (browser) is de naam van pre-bèta versies van Firefox
Aurora (AWS service) is de Amazon Web Services (AWS) servicenaam van van de MySQL and PostgreSQL-compatibele relationele clouddatabase binnen RDS
Aurora (kruiser), Russische beschermde kruiser die het eerste schot loste in de Russische Oktoberrevolutie
Aurora (ruimtevaart), programma van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA
Aurora (tunnelboormachine), Een Franse tunnelboormachine voor het groene hart
Aurora (vliegtuig), een Amerikaans experimenteel vliegtuig
Aurora (zonnewagen), een Australische zonnewagen
Aurora (trein), een TEE-trein in Italië en later nachttrein tussen Zwitserland en Denemarken
Aurora (schip, 2000), een cruiseschip van P&O

Historische motorfietsmerken
Aurora (Coventry)
Aurora (Douglas)
Aurora (Aurora)

Plaatsnamen

Brazilië
Aurora (Ceará), gemeente in de deelstaat Ceará
Aurora (Santa Catarina), gemeente in de deelstaat Santa Catarina

Canada
Aurora (Canada)

Filipijnen
Aurora (provincie), een provincie op het eiland Luzon
Aurora (Isabela), een gemeente in de provincie Isabela
Aurora (Zamboanga del Sur), een gemeente in de provincie Zamboanga del Sur

Roemenië
Cap Aurora, een badplaats in Roemenië
Aurora (Mehedinți), een plaats in het district Mehedinți

Suriname
Aurora (Suriname), dorp in het district Sipaliwini
Nieuw-Aurora, dorp in het district Sipaliwini

Verenigde Staten

Zuid-Afrika 
 Aurora (Zuid-Afrika)

Popmuziek
AURORA (Aurora Aksnes), een Noorse singer-songwriter
Aurora (electroband), een Britse electroband
The Aurora Project, een Nederlandse progressiverockband
Nymphea Aurora, een Nederlandse symphonicdarkwaveband, gestart onder de naam Phantasmagoria
Aurora Borealis (band), een Amerikaanse blackmetalband
Aurora Falls, een Amerikaanse indieband
Aurora (Deense band), een Deense melodieuze deathmetalband
Aurora (Nova), een nummer 1-hit uit 1982 van de Nederlandse synthesizerband Nova
Aurora (Foo Fighters), nummer 6 van het Foo Fighters-album "There is nothing left to lose"

Verenigingen en verbanden 

Aurora FC, een Guatemalteekse voetbalclub
 SP Aurora, een San Marinese voetbalclub
Aurora (universiteitennetwerk), een samenwerkingsverband tussen Europese universiteiten
Aurora (zusterverband), zusterverband van Nederlandse studentenverenigingen

Vrijmetselaarsloges

 in België:
 loge  onder het G.L.B. Aurora Libramont (1987)
 loge  onder de R.G.L.B. Aurora Oudenaarde (19XX)
 in Nederland:

Overig 
 Aurora pottenbakkerij (Workum), pottenbakkerij
 Aurora (Baexem), een molen in het Limburgse Baexem
 Aurora (Dichteren), een molen in het Gelderse Dichteren
 Aurora (hop), een hopvariëteit
 Aurora (melkfabriek), een melkfabriek in Opmeer die in 1995 haar deuren sloot
 Koninklijke Harmonie Aurora, harmoniekorps uit Grevenbicht-Papenhoven
 Aurora saxofoons, een bedrijf dat goedkope fabriekssaxofoons produceert
 Aurora (tijdschrift), Nederlands negentiende eeuws literair tijdschrift
 Aurora (vulpen), een Italiaans vulpenmerk
 Verzorgingsplaats Aurora, een parkeerplaats en tankstation langs de snelweg A4
 Aurora (Doornroosje), echte naam van Doornroosje
 Aurora (Utrecht), voormalige wasserij aan de Koningsweg 104-106-108 van de Nederlandse stad Utrecht
 Aurora (universiteitennetwerk), een samenwerkingsverband tussen Europese universiteiten